Max Krell ist der Name folgender Personen:

* Max Krell (Mediziner) (1855–1924), deutscher Mediziner 
 Max Krell (Autor) (1887–1962), deutscher Schriftsteller